Mariya Matveyevna Stepanova, née en 1815 et morte en 1903, est une chanteuse soprano russe.

Biographie 

Engagé au Théâtre Bol'shoy à Saint-Pétersbourg entre 1834 et 1846, elle a joué le rôle de Antonida dans Une vie pour le tsar (1836) et Lyudmila dans Rouslan et Ludmila (1842). Elle a également chanté au Théâtre Bol'shoy de Moscou (1846 à 1855), de retour à Saint-Pétersbourg en 1850 (quand elle a été entendue comme Antonida par les dix ans Tchaïkovski) et en 1852, quand elle a interprété Kseniya dans le premier opéra de Rubinstein Dmitry Donskoy.

Annexes

Bibliographie 
  
 
 

Chanteuse russe d'opéra
Soprano russe
Naissance en mars 1815
Décès en octobre 1903
Décès à 88 ans
Personnalité inhumée au cimetière de Novodevitchi (Saint-Pétersbourg)